

События 
 Консулы имп. Лев I (IV раз) и Целий Аконий Пробиан.
 Ардавурий, сын Аспара, вздумал подчинить себе исавров. Но козни его раскрылись, и Лев приказал убить Аспара и его сыновей Ардавурия и Патрикиола.
 Отречение Тоба Хуна I в пользу 5-летнего сына Тоба Хуна II.
 471—499 — Император Вэй Тоба Хун II.

Скончались 
 Антемиол — сын императора Западной Римской империи Антемия и Марции Эвфемии.
 Аспар — полководец Восточной Римской империи.
 Геннадий I (патриарх Константинопольский).
 Приск Панийский — позднеантичный дипломат, историк и писатель V века.
 Флавий Ардавур Юниор — восточно-римский консул и полководец.
 Флавий Юлий Патриций — восточноримский политический деятель.

См. также